Ol'ga Alekseevna Zajceva – biatleta russa
 Ol'ga Igorevna Zajceva – atleta russa
 Ol'ga Vladimirovna Zajceva – attrice russa